Jeroen Henneman (1942), Nederlands schilder, tekenaar, graficus, illustrator, beeldhouwer en theater- en televisiemaker
Jolijn Henneman (1991), Nederlands actrice
Nicolaas Henneman (1813-1898), Nederlands fotograaf die in Engeland werkte
Valentin Henneman (1861–1930), Belgisch figuratief kunstschilder die uitweek naar de Verenigde Staten van Amerika
Vanessa Henneman (1968), manager en CEO